Гойкович () — фамилия. Известные носители:

 Гойкович, Дарко (род. 1988) — сербский футболист, защитник.
 Гойкович, Майя (род. 1963) — сербский адвокат и политик, председатель Народной скупщины Сербии.
 Гойкович, Ренато (род. 1995) — боснийский футболист, защитник.

См. также 
 Гайкович